Чемпионат США по теннису среди мужчин на грунтовых кортах 2006 — 38-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Хьюстоне, США, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии.

В 2006 году турнир прошёл с 10 по 16 апреля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Энди Роддик
 Парный турнир —  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Марди Фиш обыграл  Юргена Мельцера со счётом 3-6, 6-4, 6-3.
 Фиш выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 1-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мельцер сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=WC
| RD1-team01= Марди Фиш
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=6| RD1-seed02=
| RD1-team02= Юрген Мельцер
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=4

}}

 Парный турнир 
  Александр Васке /  Михаэль Кольман''' обыграли  Юргена Мельцера /  Юлиана Ноула со счётом 5-7, 6-4, [10-5].
 Васке выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Кольманн выиграл 1-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

США
Теннис
Апрель 2006 года
2006